Voliba är ett släkte av fjärilar. Voliba ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Voliba